Rigómezei csata (1389), a szerbek vezette keresztény szövetségesek és az Oszmán Birodalom hadai közötti csata
 Rigómezei csata (1402), (tripoljei) csata Lazarevics szerb despota és török csapatokkal is támogatott unokaöccse, Brankovics György hadai között
 Rigómezei csata (1448), a Hunyadi János által vezetett keresztény erők és a II. Murád szultán vezette oszmán hadak közötti csata
 Rigómezei csata (1831), hadműveletek az 1831–1833 közötti bosnyák felkelés idején
 Rigómezei csata (1915), a német, osztrák-magyar és bolgár hadak offenzívája a szerb hadsereg ellen
 Rigómezei csata (1944), a bolgár, jugoszláv és albán erők felszabadító hadművelete a német csapatok ellen